Ингельге́р (; около 840 — около 888) — виконт Орлеана (877 — около 888), Тура (878 — не позднее 887) и Анже (879 — около 888), родоначальник династии Ингельгерингов, по имени которого она получила своё название.

Источники для биографии 
Единственным достоверным историческим источником, упоминающим Ингельгера, является хартия графа Анже Фулька I Рыжего от 929 или 930 года, данная монастырю Сент-Обен-д’Анжу, в которой тот называет Ингельгера своим отцом. Значительное число сведений о родоначальнике Ингельгерингов содержится в более поздних исторических сочинениях — «Хронике деяний графов Анжу» (, XII век), «Большой Турской хронике» (XIII век) и «Трактате о возвращении святого Мартина Турского», однако многие приведённые в них противоречивые факты историки считают малодостоверными и носящими легендарный характер.

Происхождение 
Согласно «Хронике деяний графов Анжу», Ингельгер был сыном сенешаля Гатине Тертуллия (сына бретонца Торквата, лесничего в Анжу) и Петрониллы, племянницы «герцога Бургундии», под которым, по мнению историка Б. Бишоффа, подразумевается Гуго Аббат — один из наиболее влиятельных вельмож Западно-Франкского государства. Гуго не носил титула герцога Бургундии (первым с этим титулом упоминается только его племянник — Ричард Заступник), однако он имел большое влияние в Бургундии. Благодаря покровительству своего родственника, Ингельгер с согласия короля Карла II Лысого в 877 году смог унаследовать должность отца, а позднее, при новом монархе Людовике II Заике, получить и само графство Гатине с титулом виконта Орлеана, переданное ему его крёстной матерью Аделой (Аделаидой), дочерью графа Гозфрида (Жоффруа), честь которой он успешно защитил в судебном поединке с одним из её родственников, обвинившим Аделу в прелюбодеянии.

Происхождение Ингельгера по «Хронике деяний графов Анжу» выглядит следующим образом:

Однако ряд сведений, приводимых в «Хронике деяний графов Анжу», подвергаются сомнению рядом историков. В частности, Кристиан Сеттипани сомневается в реальности существования Тертуллия и Торквата (отца и деда Ингельгера по «Хронике деяний графов Анжу»): их имена встречаются только в поздних источниках, а среди знати того времени они выглядят чуждыми.

Исследованием происхождения графов Анжуйских из династии Ингельгерингов, в основном, используя ономастические данные, занимались разные историки. Один из них, Карл Фердинанд Вернер, отметил, что имя Ингельгер практически не встречается в первичных источниках: только в 863 году упоминается аббат Сен-Кале Ингельгер. По мнению Вернера, он мог быть дядей виконта Ингельгера.

Исследования Вернера продолжил Кристиан Сеттипани. В опубликованной в 1997 году статье «Les comtes d’Anjou et leurs alliances aux Xe et XIe» он постарался восстановить родственные связи Ингельгера. Кроме ономастических данных, он проанализировал акты монастыря Сент-Обен-д’Анжу, в одном из которых, датированном 929 или 930 годом, упоминается отец Фулька Рыжего — Ингельгер.

Происхождение Ингельгерингов по реконструкции Сеттипани выглядит следующим образом:

Биография 
В 878 году Ингельгер получил от короля должность военного префекта Тура и в этом же году женился на Аэлинде, представительнице знатной семьи сеньоров Амбуаза, дядьями которой были архиепископ Тура Адалард и епископ Анже Ренон. В качестве приданого он получил от родственников жены богатые поместья, включавшие, в том числе, Амбуаз, Бюзансе и Шатийон. В 879 году король, согласно «Деяниям консулов Анжу», поручил Ингельгеру правление восточной частью Бретонской марки и графства Мэн. Таким образом, под власть Ингельгера перешёл и город Анже, что сделало его одним из богатейших подданных короля западных франков. Однако подобное возвышение выходца из незнатной семьи вызвало недовольство новых вассалов Ингельгера, которые примирились с его властью только после того, как он успешно отразил несколько нападений норманнов на свои владения.

Очень мало известно о жизни Ингельгера после смерти короля Людовика II Заики. Вероятно, он лишился должности виконта в Туре, так как в датированной 886 или 887 годом хартии маркиза Нейстрии и графа Тура Эда этим титулом наделён уже Аттон I.

По сообщению «Большой Турской хроники», в 887 году Ингельгер по просьбе архиепископа Адаларда совершил поход на Осер и под угрозой разорения города вынудил местного епископа Герифрида отдать мощи святого Мартина, перевезённые сюда из-за угрозы нападения викингов на Тур ещё в 853 году. Торжественное водружение реликвий в базилику Святого Мартина состоялось 13 декабря. В награду за это Ингельгер и его потомки получили от братии аббатства Святого Мартина должность монастырского казначея.

Возвращение мощей святого Мартина в Тур — это последнее свидетельство о жизни Ингельгера, которое может быть точно датировано. Предполагается, что вскоре он умер от болезни. Местом его погребения называется церковь Сен-Мартен в Шатонёф-сюр-Сарте. Преемником Ингельгера в должности виконта Анже стал Фульк, как предполагается, или его младший брат, или единственный сын, Фульк I Рыжий.

Семья 
Согласно «Хронике деяний графов Анжу», жену Ингельгера звали Адела, она была дочерью виконта Орлеана по имени Гозфред (Жоффруа), благодаря браку с которой Ингельгер получил Орлеан. Однако историк Е. Мабиль установил, что фрагмент, касающийся брака Ингельгера, является поздней вставкой в «Хронику». По мнению Сеттипани, здесь Ингельгер перепутан с внуком, Фульком II Добрым, жена которого, Герберга, могла быть дочерью Жоффруа.

Кроме того, упоминается, что Адель была племянницей архиепископа Тура Адаларда и епископа Анже Ренона и указано, что их родовые имения находились в Амбуазе. Е. Мабиль предположил, что можно отождествить Адель с упоминаемой в 886/887 году Аделью, вдовой светского аббата монастыря Сен-Симфорьен в Орлеане, которая жаловалась графу Эду (будущему королю Франции) на епископа Санса Готье, их общего двоюродного брата, лишившего её доходов от аббатства. По мнению Мабиля, виконты Орлеана вполне могли быть одновременно светскими аббатами монастыря Сен-Симфорьен. Однако Сеттипани сомневается в возможности такого отождествления, поскольку Фульк Рыжий, сын Ингельгера и Адели, упоминается в источниках уже в 886, а Адель, вдова аббата монастыря Сен-Симфорьен, вероятно, не имела в это время взрослого наследника, который мог бы отстаивать её интересы.

Вернер предположил, что имя Фульк, которое носили многие представители рода Ингельгерингов, могло попасть в семейный именослов благодаря браку Ингельгера и Адели. По его предположению, отца Адели звали Фульк. Это мог быть пфальцграф Фульк, который упоминался в 859—865 годах в окружении короля Карла II Лысого и который, возможно, тождественен Фульку, который был назван королевским наместником в Шатодёне в 857 году. Сыновьями одного из этих графов были архиепископ Реймса Фульк (ум. 900) и Рампо, вероятно, идентичный виконту Шатодёна Рампо. На основании того, что было известно о родстве архиепископа Фулька и императора Гвидо Сполетского, Сеттипани предположил, что мать Адели происходила из семьи, находящейся в близком родстве со знатным родом Ламбертидов.

Достоверно известен один сын Ингельгера и Аделы:
 Фульк I Рыжий (870-е — 941/942) — граф Анжу с 931/940 года, виконт Анже в период ранее 898—931/940 годов и Тура в период ранее 905 — ранее 909 годов, граф Нанта в 907/909 — 914/919 годах.

Согласно исследованиям Сеттипани, у Ингельгера и Адели мог быть ещё один сын, потомками которого были графы Суассона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ингельгеринги
Виконты Орлеана
Виконты Тура
Виконты Анжера
Правители Европы IX века
Персоналии Западно-Франкского королевства IX века